Danyi Gábor (1984– ) irodalomtörténész, műfordító, egyetemi oktató
 Danyi Gábor (1964–) kézilabdázó